Хабль может означать:
 Хабль — хутор в Абинском районе Краснодарского края;
 Хабль — река в Краснодарском крае;
 Хабль — железнодорожная станция в Краснодарском крае.
 Хабль () — по арабски значит «верёвка», «трос».
 Хьабл — по адыгейски значит квартал аула.